Юсти́на (, Иусти́на; ) — вторая супруга императора Римской империи Валентиниана I; мать императора Валентиниана II и трёх дочерей: Галлы, Юсты и Граты.

Биография 
Дочь Юста, губернатора Пицена при Констанции II. У неё были братья Констанций и Цереал. Согласно Сократу Схоластику, Юст увидел во сне, будто он из правого бока родил императорскую порфиру. Он неосмотрительно поведал всем о своём удивительном сне, и вскоре вести дошли и до императора. Констанций решил, что от Юста родится будущий император, и приказал убить его.

Историк Тимоти Барнс предположил, что Юстина могла быть потомком Криспа по линии матери.

Первый брак 
Первым мужем Юстины был римский узурпатор Магн Магненций, правивший в 350—353 годах. Однако и в истории Зосимы, и во фрагментарной хронике монаха VII века Иоанна Антиохийского (ранее отождествлявшегося с , сирийским православным патриархом Антиохии в 641—648 годах) утверждается, что Юстина была слишком молода во время своего первого брака, чтобы иметь детей.

Второй брак 
По прошествии некоторого времени об осиротевшей Юстине узнала Севира, супруга императора Валентиниана. Они очень сблизились, и Юстина часто навещала императрицу при дворе. По версии Сократа Схоластика, именно Марина Севира свела Юстину с мужем-императором:
«Увидев Юстину, когда та мылась, Севира пленилась красотой девицы и сказала о ней царю, что девица, дочь Юста, дивно красива, и что сама она, хотя женщина, пленилась её благообразием. Царь скрыл в сердце слова жены и решился жениться на Юстине, не оставляя и Севиры, от которой родился у него Грациан, незадолго перед тем провозглашенный царем. Итак, Валентиниан издал закон и объявил по городам, что всякий, кому угодно, может иметь двух законных жён. Этот закон вышел прежде их брака».

Историки сомневаются в существовании закона Валентиниана о двоежёнстве. Историк Тимоти Барнс предполагает, что Сократ Схоластик трактовал в занимательном виде постановление Валентиниана по процедуре развода и последующего нового брака для подданных империи.

Иоанн из Никиу передал другую историю, в которой Валентиниан просто изгнал Марину Севиру из дворца и отправил в ссылку за недостойное поведение. Гнев императора вызвало то, что его жена купила некий сад за малую часть его истинной стоимости, поступив несправедливо с прежней владелицей сада.

Так или иначе, приблизительно в 370 году Юстина стала женой Валентиниана и мачехой Грациана. У Юстины и Валентиниана было четверо детей: сын Валентиниан II и дочери Галла, Юста и Грата. По словам Сократа, Грата и Юста остались незамужними. Они, вероятно, были ещё живы в 392 году, но впоследствии не упоминались в хрониках. Валентиниан I умер в 375 году.

Вдовство 
По сообщениям Аммиана Марцеллина, Зосимы и Филосторгия, овдовевшая Юстина жила около Сирмия. Во время правления Валентиниана II она переехала с ним в Милан и стала его регентом. Она была арианкой, хотя и не могла до смерти мужа открыто помогать единомышленникам. Она продолжала борьбу против Амвросия, лидера Никейской фракции в Италии.

В 383 году Грациан погиб, столкнувшись с серьёзным восстанием под руководством Магна Максима, который захватил большую часть Римской империи, включая Британию, Галлию, Испанию и Африканскую епархию. Валентиниан II и Феодосий I вынуждены были признать Магна в 384 году. Власть Валентиниана II фактически была ограничена Италией.

В 387 году перемирие между Валентинианом II и Максимом закончилось, когда тот отправился в военный поход на Милан. Юстина, Валентиниан и Галла бежали из своей столицы в Фессалоники к Феодосию. Феодосий был в то время вдовцом, его первая жена Элия Флацилла умерла в 385 или 386 году. Феодосий предоставил убежище беглецам. Согласно рассказу Зосимы, Юстина заставила свою дочь Галлу расплакаться перед Феодосием и призвать к состраданию. Галла была красавицей, и Феодосий попросил у Юстины руку её дочери. Юстина воспользовалась этим в своих интересах, поставив условие: Феодосию придётся напасть на Максима и вернуть Валентиниана II на трон. Феодосий согласился; брак, вероятно, состоялся в конце 387 года.

В июле-августе 388 года объединённые войска Феодосия I и Валентиниана II вторглись на территорию Максима; после ряда поражений он сдался, и был казнён 28 августа того же года. Его сын и номинальный соправитель Флавий Виктор также был казнён. Условие Юстины было выполнено, однако, поскольку она умерла в том же году, неизвестно, увидела ли она результат своих стараний.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Section about her in «Ammianus Marcellinus and the Representation of Historical Reality» by Timothy David Barnes
 Section about her on «Failure of Empire» by Noel Emmanuel Lenski
 Profile of Vulcacius Rufinus in the Prosopography of the Later Roman Empire

Ариане
Супруги римских императоров
Династия Валентиниана
Супруги правителей IV века